Семёнов, Иван Михайлович:
 Семёнов, Иван Михайлович (Герой Социалистического Труда) (1925—1982) — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Иван Михайлович (1924—1966) — советский легкоатлет.